Санел Ибрагимович (; 24 ноября 1987, Тузла, Югославия) — боснийский и люксембургский футболист, нападающий клуба «Вильц».

Биография 
Родился 24 ноября 1987 года в городе Тузла. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет. Изначально играл в мини-футбол в клубах Хорватии и Боснии. В 2008 году переехал к своей семье в Люксембург. Там он подписал контракт с командой второй лиги «Вильц». В сезоне 2009/2010 Санел стал лучшим бомбардиром второй лиги, забив 23 гола, а клуб выиграл турнир и получил право на переход в Высшую лигу. По итогам сезона 2010/2011 игрок стал лучшим бомбардиром Высшей лиги, однако «Вильц» вновь вылетел во второй дивизион. Летом 2011 года перешёл в другой клуб чемпионата Люксембурга «РМ Хамм Бенфика». Летом 2012 года подписал контракт с клубом «Женесс Эш», в составе которого дебютировал в отборочных раундах Лиги Европы, а также стал обладателем Кубка Люксембурга. Летом 2015 года перешёл в «Ф91 Дюделанж».

Достижения

Командные 
«Ф91 Дюделанж»
 Чемпион Люксембурга (2): 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Люксембурга (2): 2015/2016, 2016/2017
«Женесс»
 Обладатель Кубка Люксембурга (1): 2012/2013
«Вильц»
 Победитель Второй лиги Люксембурга (1): 2009/2010

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Люксембурга (3): 2010/11 (18 голов), 2013/14 (22 гола), 2014/15 (21 гол)
 Лучший бомбардир Второй лиги Люксембурга (1): 2009/2010 (23 гола)
 Футболист года в Люксембурге: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на сайте УЕФА
 профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Люксембурга
Игроки ФК «РМ Хамм Бенфика»
Игроки ФК «Женесс»
Игроки ФК «Ф91 Дюделанж»